Плаховићи могу бити:

 Плаховићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Плаховићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ